El nombre Aymard puede hacer referencia a:

 Gerardo Antonio Aymard Corredor, botánico venezolano;
 Jean-Paul Charles Aymard Sartre, filósofo francés;
 Auguste Aymard, prehistoriador y paleontólogo francés cuyo nombre de autoridad en zoología es Aymard.